Чемпионат мира по кёрлингу среди молодёжных команд () — международный турнир национальных молодёжных сборных, составленных из игроков не старше 21 года, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Проводится весной ежегодно начиная с 1975 года для мужчин и с 1988 года для женщин. Одновременно и на одной арене проводится турнир как среди мужских, так и среди женских команд. С тех пор как в 1998 году кёрлинг стал олимпийским видом спорта, в год, предшествующий очередных зимним Олимпийским играм, чемпионат проводится на той же арене, где пройдет очередная зимняя Олимпиада.

Мужчины

Места проведения и призёры

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах

Женщины

Места проведения и призёры

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах

Награды

Приз за спортивное мастерство (WJCC Sportsmanship Award) 

(источники: World Curling Federation - WJCC Sportsmanship Award )

Команда всех звёзд (All-Star Team) 
Команда «всех звёзд» определялась с первых розыгрышей чемпионатов до 2004 года включительно. Формировалась из кёрлингистов, показавших на своей позиции во время игр группового этапа наилучший результат по точности бросков (в процентах).

(источник: )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты и статистика

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров (группа Б)

Соревнования по кёрлингу
 
Чемпионаты мира по кёрлингу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1988 года